Ein schlichtes Herz steht für:

 Ein schlichtes Herz (Erzählung) (Un cœur simple), Erzählung von Gustave Flaubert (1877)
 Ein schlichtes Herz (1977) (Un cuore semplice), italienischer Film von Giorgio Ferrara  
 Ein schlichtes Herz (2008) (Un cœur simple), französischer Film von Marion Lane